Gwenol – imię pochodzi z kultury celtyckiej, z języków celtyckich  i znaczy tyle co biały wilk (uuin -ual). Łacińskim odpowiednikiem jest Gvenolus, Vinualocus, Winwalennus, Wingaleus, francuskim Guenael, Waloy, Walfoy, Winvaloe i Wulphy, niemieckim Winwaloe, a w angielskim Gunwallow, Onolaus, Gwindolin  i Gwendolen. Imieniny obchodzi 3 marca i 28 kwietnia.

Zobacz też 
 Gwenol – święty katolicki

Bibliografia 
 

Męskie imiona celtyckie